Sacerdoti – plurale di Sacerdote

Persone 
 Gilberto Sacerdoti (1952) – poeta e docente italiano
 Giorgio Sacerdoti (1943) – professore universitario, avvocato, giudice e arbitro internazionale italiano
 Giorgio Sacerdoti (1925-2005) –  ingegnere, informatico e progettista di computer italiano
 Piero Sacerdoti (1905-1966) – dirigente d'azienda italiano
 Renato Sacerdoti (1891-1971) –  dirigente sportivo italiano
 Nino Sacerdoti (1873-1954) – ingegnere italiano

Pagine correlate 

 Sacerdote (disambigua)